Industrie en technologie
 Horizontal Tab - een ASCII-stuurteken 
 Hankook Tire (HT) een industrieconcern uit Zuid-Korea, een bandenfabrikant
 T-Hrvatski Telekom - een aanbieder van communicatieservices in  Kroatië, vroeger bekend als Hrvatski Telekom
 HT (motorfietsmerk)
 De aanduiding voor een platform dat General Motors vanaf 1969 gebruikte:
 Oceanische en Afrikaanse auto in 1969 (onder andere)
 Holden HT - een auto van het Australische merk Holden
 Hyper-threading (HT of HTT) - een computertechniek om meerdere gegevensstromen te verwerken
 HT-bus, zie Northbridge - computertechniek: een databus om gegevens uit te wisselen tussen processor en andere elektronica op het moederbord
 Hardtail (HT of ht) - een niet verende achtervork bij (motor)fietsen
 Braun HT (E 155) - een roodbruine kleurstof
 Cermet (HT) - een groep harde materialen, meer specifiek op basis van keramiek en tantaal of titanium, met ISO-513-aanduiding HT 

Sport
 Hamburger Turnerschaft 1816 (HT) - een Duitse sportvereniging
 HT-race - een roeiwedstrijd tussen Harlingen en Terschelling
 HT Helsinki of Helsingin Toverit - een Finse sportvereniging
 Hanshin Tigers - een Japans honkbalteam
 Hand timing (HT of ht) -bij sportuitslagen die niet met automatische tijdwaarneming gedaan zijn

Vervoer
 Aeromost-Kharkov of Aeromist Kharkiv (HT) - een Oekraïense luchtvaartmaatschappij
 Station 's-Hertogenbosch (Ht) - een spoorstation in de Nederlandse plaats 's-Hertogenbosch
 Station Hohtenn (HT) - een treinstation in de Zwitserse plaats Steg-Hohtenn

overige
 HT - Een afkorting, gebruikt in sociale media voor 'Hat Tip' oftewel: 'respect'
 Hematocriet (HT of Ht) - een maat voor de hoeveelheid rode bloedcellen in bloed
 Hizb ut-Tahrir (HT) (Partij van de bevrijding) - een Soennitisch-islamitische politieke organisatie
 .ht - het achtervoegsel van domeinen van websites uit Haïti
 Haïtiaans Creools (ht) - een taal op Haïti, met taalcode ht volgens ISO 649-1
 Hindustan Times - een Engelstalige krant in India
 handtrekkenwand (HT of ht), zie Trekkenwand - een begrip uit de toneeltechniek
 Een personage uit het verhaal bij het studioalbum Winter in Hiroshima van Tangerine Dream
 Mosterdgas (HT) - meer specifiek zwavel-mosterdgas, een gifgas
 Home theater, zie thuisbioscoop

Zie ook 
 Serotonine (5-HT)